Francisco Desidério Alves Corrêa, mais conhecido como Chiquito (Soledade, ) é um acordeonista brasileiro.

Fez parte do grupo Os Monarcas, integrando atualmente o conjunto Chiquito & Bordoneio.

Ver também
Os Monarcas

Acordeonistas do Rio Grande do Sul
Os Monarcas
Naturais de Soledade (Rio Grande do Sul)